Le FK Nijni Novgorod peut se référer au :

 FK Nijni Novgorod, club de football russe fondé en 2007.
 FK Nijni Novgorod, club de football russe fondé en 2015. Nommé Volga-Olimpiets de 2015 à 2016 puis Olimpiets entre 2016 et 2018.